Сарајевски процес (1914), суђење учесницима и саучесницима у атентату на аустроугарског надвојводу Франца Фердинанда.
 Сарајевски процес (1983), суђење групи муслиманских интелектуалаца у Сарајеву 1983. године, на челу са Алијом Изетбеговићем.